Granow steht für:
 historische polnische Gewichtseinheit, siehe Funt (Einheit)
 Hans Ulrich Granow (1902–1964), deutscher Diplomat
 Rolf Granow (* 1953), deutscher Maschinenbauingenieur